Влади́мир Алекса́ндрович У́сов (1957, РСФСР — 2006, Казань, Россия) — советский серийный убийца, насиловавший и убивавший маленьких мальчиков. Один из самых молодых серийных убийц (начал убивать в 17 лет). Был признан невменяемым и около 30 лет провёл в психиатрических больницах.

Биография 
Вырос в пьющей семье. С 5 класса он неожиданно для всех бросил учёбу. Он утверждал, что слышит какие-то голоса, которые приказывают ему не ходить в школу. Родители отвели Владимира к психиатру, и тот поставил диагноз: шизофрения в параноидальной форме. Таким образом, Усов в 14 лет получил 2 группу инвалидности и небольшую пенсию.

В 17 лет голоса стали призывать Усова к действиям педерастического характера. Первое убийство Усов совершил в Куйбышеве 1 августа 1974 года. Убитым оказался 8-летний мальчик Борис, который пропал без вести 30 июля. В тот день он играл во дворе дома, когда к нему подошёл парень в спортивном костюме и предложил пойти в соседний лес, чтобы собирать орехи. Больше мальчика никто не видел. Из оперативной сводки:

После этого Усов убил ещё четверых мальчиков. После убийства 7-летнего Валеры, совершённого в Тольятти, свидетель сообщил, что видел подозрительных людей, делавших друг другу странные знаки. Отрабатывая эту версию, старший инспектор уголовного розыска Гронид Симаков стал вхож в компанию людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В убийстве двух из жертв Усова первоначально обвинялся учитель физики Пётр Попов. Он охотно брал на себя вину, желая умереть, так как в ходе расследования стало известно о его ориентации, написал предсмертное письмо, дважды пытался повеситься в камере. Изучая показания Попова, Симаков понял, что подозреваемый невиновен, и сообщил об этом начальству. Сотрудники уголовного розыска уже донесли в Москву о «разоблачении» Попова и стали давить на Симакова, угрожать ему судом, он был снят с должности. Однако Симаков стоял на своём, и осудить невиновного Попова не удалось.

Последнее убийство Усов совершил 17 июня 1975 года в районе дачного посёлка Горелый Хутор. После изнасилования и удушения ребёнка маньяк собрал кучу из сухого хвороста, завалил им тело и поджёг. В скором времени он был арестован.

1 июня 1977 года коллегия Куйбышевского областного суда вынесла определение о направлении Владимира Усова на принудительное лечение в психиатрической клинике. На протяжении 18 лет он содержался в клинике специализированного типа в Казани, затем переведён в клинику в Самаре. В 1996 году ему удалось сбежать. Он похитил двух мальчиков и собирался убить, но его спугнули. На следующий день он был схвачен и отправлен в казанскую клинику для особо опасных душевнобольных, где и умер в 2006 году.

В массовой культуре 
 Док. фильм «Псих» из цикла «Следствие вели…»

Примечания

Ссылки 
 «Следствие вели…» «».

Серийные убийцы СССР
Серийные убийцы 1970-х годов
Малолетние убийцы
Насильники СССР
Убийцы детей
Преступники, признанные невменяемыми
Преступники Самарской области
Похитители России
Совершившие побег из психиатрических лечебниц